Spojení písmen C a Q může mít různé významy:

CQ 
 IATA kód společnosti Constellation Airlines 
 CQ (volací kód) – v amatérském rádiu
 CQ (film) – italský film z roku 2001